Lum ist 

der Familienname folgender Personen:
 Benjamin W. S. Lum (1953–2002), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Dyer Lum (1839–1893), US-amerikanischer Anarchist und Dichter
 Ken Lum (* 1956), kanadischer Konzeptkünstler
 Kragen Lum (* 1971), US-amerikanischer Gitarrist
 Lum Pao Hua, chinesischer Tennisspieler

der Name folgender Orte:
 Lum (Kamerun), einer Gemeinde in Kamerun